37-й Сибирский стрелковый полк Российской императорской армии.

Полковой праздник — 6 августа. Дислокация — Благовещенск Амурской области (1.02.1913 г.)

20.02.1910 г. — после присоединения батальона 3-го Сибирского стрелкового полка и Благовещенского резервного батальона к 1-му Сретенскому Сибирскому резервному полку были сформирован 37-й Сибирский стрелковый полк.

В годы Первой мировой войны входил в состав 1-й бригады 10-й Сибирской стрелковой дивизии 4-го Сибирского армейского корпуса. Принимал участие в Нарочской операции 1916 года. В марте 1918 г. полк расформирован.

Командиры 
24.04.1905 — 5.01.1907 гг. — полковник Радецкий Фёдор Фёдорович

29.07.1911 — после 1912 гг. — полковник Оберучев Николай Михайлович

24.01.1916 — 24.01.1917 гг. — полковник Аппельгрен Арвид Конрадович

Знаки отличия 
Полковое знамя Георгиевское «За отличіе въ войну съ Японіей 1904 и 1905 годовъ» (на отр. Георг. ленты) пожаловано 1-му Сретенскому Сибирскому пехотному полку 1-го января 1907 года.
Знаки на головные уборы для нижних чинов и нагрудные для офицеров с надписью «За оборону Благовещенска в 1900 году», пожалованые 19-го февраля 1903 года Благовещенской местной команде и переданные 1-й роте Благовещенского резервного батальона.

Известные личности 
 Вечный, Пётр Пантелеймонович (1891—1957) — генерал-лейтенант РККА, в 1915-1918 годах воевал в полку рядовым и офицером.
 Котульский, Александр Григорьевич (1886—?) — георгиевский кавалер, полковник.
 Лампсаков, Николай Александрович (1875—1937) — полковой врач.
 Рихтер, Владимир Гвидович (1886—1968) — ротмистр, командир команды разведчиков.
 Иорданский Анатолий Александрович (1888-1937) — капитан РИА, зам. первого секретаря центрального Осоавиахима

Источники 
 Военная энциклопедия, изд. Сытина
 Русско-японская война 1904—1905 гг. Работа Военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны, том II, 1910

Стрелковые полки Российской империи